Tientallen taalfamilies kregen gemakshalve de naam Centrale talen mee, wegens de centrale ligging van hun taalgebieden in het taalgebied van een overkoepelende familie. 

 Austronesische talen → Oost-Formosaanse talen → Centraal-Oost-Formosaanse talen
 Austronesische talen → Malayo-Polynesische talen → Baritotalen → Oost-talen → Centraal-Zuid-talen → Centrale Centraal-Zuid-talen